Oleg Aleksandrovitch Ivanov (en ) est un footballeur russe né le  à Moscou. Il évolue au poste de milieu de terrain. Il honore sa première sélection le  face à l'Autriche.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Naissance en août 1986
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Khimki
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du FK Oufa
Joueur du FK Rubin Kazan